Martín III Enríquez de Lacarra o bien Martín Enríquez de Lacarra y Moncayo (Reino de Navarra, ca. 1393 - ib., 28 de septiembre de 1428) fue un noble navarro que sirvió bajo las órdenes de Carlos III el Noble y de su hija sucesora, Blanca I de Navarra que se casó con el rey Juan II de Aragón, durante la guerra de los Cien Años. Era el II señor de Vierlas y de Sartaguda y el III señor de Ablitas.

Biografía

Origen familiar y primeros años 

Martín III Enríquez de Lacarra nació hacia 1393 en el Reino de Navarra, siendo hijo del segundo mariscal mosén Martín Enríquez, I señor de Sartaguda y de Vierlas, y II señor de Ablitas, y de Inés de Moncayo, además de ser descendiente del rey Enrique I de Navarra y de una noble dama conocida como Garaztar de Lacarra, de la Casa homónima.

Señor de Vierlas, Ablitas y Sartaguda 

En el año 1409, como regalo regio de boda, obtuvo a perpetuidad para sus descendientes legítimos el castillo y villa de Vierlas y la laguna con el despoblado de Lor, convirtiéndose en su segundo señor, del linaje de la Casa de Lacarra.

Al fallecimiento de su padre, el 9 de julio de 1410, recibió por mayorazgo las villas de Ablitas, convirtiéndose en su tercer señor, y de Sartaguda, siendo en este último el segundo de su linaje.

Merino mayor de Tudela 

Fue nombrado por el rey como merino mayor de la Ribera, el 8 de enero de 1411, y al poco tiempo, alcaide del castillo de Tudela.

El 31 de agosto de 1414 se trasladó a la tierra de Ultrapuertos para mediar en los pleitos por cuestiones limítrofes, entre los pobladores del país de Mixa y los del vizcondado de Bearne, y una vez concluida la misión retornó el 1º de febrero de 1415.

En el año 1416 acompañó a Sancho de Oteizal, deán de Tudela, en un viaje de carácter diplomático a Barcelona.

Fallecimiento y sucesión 

El merino mayor Martín Enríquez de Lacarra y Moncayo falleció el 28 de septiembre de 1428 sin dejar hijos legítimos, por lo cual sus sucesores fueron sus hermanos: en el señorío de Ablitas y Vierlas, que estaban sujetos al mayorazgo de la Casa de Lacarra, fue su hermano mosén Beltrán que era el segundogénito, y en el de Sartaguda a su hermano menor Sancho Enríquez de Lacarra.

Pacto prenupcial, matrimonio y desavenencias 

El señor feudal Martín III Enríquez de Lacarra se unió en matrimonio siendo muy joven en la villa de Peralta en el año 1409 con Aldonza de Gurrea (n. ca. 1390), una hija de Miguel López de Gurrea (n. ca. 1359 - Antillón, ca. 1408), señor de Alfocea, de Agüero, de Artasona, de Becha, de Campiés, de Castelnou, de Collarada, de Coscullano, de Foces, de Ibieca, de Liesa, de Olivito, de Robres, de Sangarrén, de Sasa y de Senes, y de su esposa desde el 22 de febrero de 1389, Elvira de Mendoza quien fuera señora de Santa Engracia, Guisema, El Pobo y La Serna.

Además Aldonza era nieta paterna de Lope de Gurrea, señor de Gurrea, consejero y camarero mayor del rey Pedro IV de Aragón, alcaide de la villa de Murillo, de Robres, Grañen, Pompién y Agüero, todas desde el 18 de abril de 1374, y de su tercera esposa Guillerma Pérez de Lóriz, y nieta materna de Pedro González de Mendoza, señor de Hita y Buitrago, entre muchos otros señoríos, y mayordomo mayor del rey Juan I de Castilla, y de Aldonza de Ayala —hermana de Pero López de Ayala e hijos de Fernán Pérez de Ayala y de Elvira Álvarez de Cevallos— que era camarera mayor de la reina Juana Manuel.

Al fallecer el padre de Aldonza de Gurrea, que había testado en Alfocea el 12 de marzo de 1392, fue obligada a enlazarse en matrimonio, en detrimento de su madre, por sus tíos paternos: Lope, señor de Gurrea, y Pedro López de Gurrea, señor de Pedrola y señor consorte de Torrellas, de Santa Cruz y de Los Fayos, por estar casado con Aldonza de Moncayo.

Previamente habían hecho un pacto con Martín Enríquez que lo condicionaba a residir constantemente en los lugares de su mujer y que no la sacaría de su tierra para morar en otra parte, bajo pena de tener que indemnizarlos con 10.000 florines que ella traía como dote.

En las Cortes que el rey Alfonso V de Aragón celebró en la ciudad de Teruel en el año 1428, concluyendo el 23 de marzo del mismo año, se trató el tema de los agravios a dos personas de calidad y muy principales, uno a Juan Jiménez de Urrea y el otro al gobernador de Aragón, Gil Ruiz de Lihori, quien con orden y voluntad real debido a desavenencias o por querer llevarla al reino de Navarra, sacó a Aldonza de Gurrea de la ciudad de Zaragoza sin el consentimiento de su esposo y la llevó a Barcelona, hasta que se entendiese si era en contra de su voluntad.

Dicho enlace no concibió hijos, por lo cual, sus sucesores fueron sus dos hermanos ya citados: mosén Beltrán y Sancho.

Ancestros

Véase también 

 Martín Lacarra
 Juan de Moncayo

Referencias

Bibliografía 

 , J. de, en "Nobiliario y armería general de Nabarra" (Ed. Imprenta de San Francisco de Sales, 780 págs., año 1899).
 , José Ramón; en "Carlos III el Noble, rey de Navarra" (Ed. Institutción Príncipe de Viana - Diputación Foral de Navarra, 664 págs., año 1967).
 , Gonzalo A., y Diego F. Molina de Castro, Enrique Piñeyro Velasco del Castillo, y la Junta Sabatina de Especialidades Históricas, en "Historia genealógica de los virreyes del Río de la Plata" (Ed. La Junta, 438 págs., año 2001).
 , Pablo Miguel de; en "Compendio de los cinco tomos de los Annales de Navarra" (Pamplona, Reino de Navarra de la Corona de España, año 1732).
  en "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón" (Vol. 7, Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, año 1962).
 , Alberto, y Arturo , en "Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana" (p. 114, Vol. 61-62, Ed. Imprenta de Antonio Marzo, año 1948).
  y Jerónimo de , en "Anales de la Corona de Aragón" (Vol. 5, Ed. La Institución, año 1974).
  en "Primer congreso general de historia de Navarra. Comunicaciones en la Edad Media" (Ed. La Institución, año 1988).
 , Pierre; en "Navarra o cuando los vascos tenían reyes" (Ed. Txalaparta, Tafalla, Navarra, año 2007). ISBN 978-84-8136-488-0
 , María Isabel, y Juan Ignacio , en "Cultura y élites de Navarra en la etapa de los Austrias" (Ed. Departamento de Cultura y Turismo - Institución Príncipe de Viana, Navarra, 473 págs., año 2007).
 , Fernando; en "Las glorias nacionales" (Vol. 5, Ed. Librerías de la Publicidad y de Cuesta, Madrid, año 1853).
 , Patrick; en Les Capétiens: 987-1328 (Vol. 2, Ed. P. Van Kerrebrouck, 766 págs., año 2000, en francés).
 , José María; en "Diccionario de antigüedades del reino de Navarra" (Vol. 1 y 2, Ed. Gabriel Goyeneche, Pamplona, Reino de España, años 1840 y 1843).

Enlaces externos 

 , Susana; en "Las relaciones de los monarcas navarros con la aristocracia de ultrapuertos hasta 1328" (en PDF, año 2014)
  en "LACARRA, Señores de" (año 2013)
 , María Raquel; en "Navarra e Iparralde en la Baja Edad Media" (en PDF, Ed. Universidad de Navarra, Pamplona, año 2000) 

Reino de Navarra
Nobles de Navarra
Nobles de España del siglo XV